Iegor Nikolaïevitch Babenko (en , né le  à Tioumen en Russie) est un joueur russe et kazakh de hockey sur glace. Il est le fils du joueur de hockey sur glace Nikolaï Babenko.

Biographie

En club 
Formé au Gazovik Tioumen, Babenko passe ses années juniors avec la Tiomenski Legion. Lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2014, il est repêché au  rang par le HK CSKA Moscou. Malgré cela, il pursuit son parcours junior dans la MHL avec l'équipe junior du HK Lada Togliatti durant la saison 2014-2015. Durant l'été qui suit, le Lada entament des négociations avec le CSKA pour acquérir les droits de Babenko, espérant qui celui-ci rejoigne la formation sénior. N'ayant pas la possibilité de jouer dans la KHL durant cette saison, Babenko décide de rejoindre les Hurricanes de Lethbridge dans la LHOu.

Le , Babenko signe un contrat comme agent libre avec le Lada Togliatti. Son passage est cependant de courte durée puisqu'il s'aligne avec le Roubine Tioumen la saison suivante, il signe cependant un contrat avec le Severstal Tcherepovets durant la campagne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013|| Tioumenski Legion U16|| Russie U16|| 10|| 5|| 9|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Tioumenski Legion U17|| Russie U17|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Saryarka Karaganda-2|| Kazakhstan|| 27|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Tioumenski Legion U17|| Russie U17|| 15|| 14|| 14|| 28|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Tioumenski Legion|| MHL|| 45|| 10|| 5|| 15|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| HK Lada Togliatti|| MHL|| 53|| 27|| 23|| 50|| 78|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2015-2016|| Hurricanes de Lethbridge|| LHOu|| 67|| 29|| 40|| 69|| 36|| 5|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
|2016-2017|| Hurricanes de Lethbridge|| LHOu|| 66|| 24|| 31|| 55|| 36|| 20|| 10|| 13|| 23|| 14
|-
|2017-2018|| HK Lada Togliatti|| KHL|| 39|| 2|| 1|| 3|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018|| HK Lada Togliatti|| MHL|| 17|| 11|| 7|| 18|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019|| Roubine Tioumen|| VHL|| 25|| 7|| 11|| 18|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019|| HK Dinamo Moscou|| KHL|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019|| Severstal Tcherepovets|| KHL||15 ||2 ||3 || 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||3 ||0 ||0 || 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2019-2020 || Tchelmet Tcheliabinsk || VHL ||3 ||0 ||0 || 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2019-2020 || Roubine Tioumen || VHL ||35 || 6 || 11 || 17 || 28 || 10 || 6 || 1 || 7 || 6
|-
| 2020-2021 ||  Roubine Tioumen || VHL || 50 || 14 || 20 || 34 || 32 || 16 || 7 || 8 || 15 || 8
|-
| 2021-2022 || HK Sotchi || KHL || || || || || ||

Références 

Naissance en février 1997
Naissance à Tioumen
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur kazakh de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du CSKA Moscou
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Severstal Tcherepovets
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Tchelmet Tcheliabinsk
Joueur du HK Sotchi